Chen steht für:
 Chen (Familienname), ein chinesischer Familienname
 Chen (Vorname), ein chinesischer Vorname
 Chen (Sänger) (* 1992), südkoreanischer Popsänger
 Chen-Notation
 Chen-Stil, ein Stil des Taijiquan
 Chen-Dynastie (557–589) zur Zeit der Nord- und Süd-Dynastien
 Chen (Staat), ein Staat zur Zeit der Frühlings- und Herbstannalen
 Chen (Gattung), eine manchmal zu den Feldgänsen gezählte Vogelgattung der Entenvögel
 eine antike griechische Stadt, siehe Chen (Griechenland)

-chen steht für:
 -chen, ein deutsches Verkleinerungssuffix, siehe Diminutiv

CHEN steht für:
Chiefs of European Navies, ein informeller Zusammenschluss der Befehlshaber europäischer Seestreitkräfte

Siehe auch:
 Chen Rio
 Tschen

Abkürzung